Dom nebo DOM může znamenat:

DOM 
 Document Object Model – DOM objektu XML
 mezinárodní poznávací značka vozidel Dominikánské republiky
 zámořská dominia Francie (départements d’outre-mer), často ve spojení DOM/TOM

D.O.M 
 latinská zkratka z Deo optimo maximo – česky: bohu nejlepšímu a nejvyššímu

Dom/dom 
 dom (oslovení) – portugalská varianta slova don; oslovení duchovních
 slovensky dům
 Sliezsky dom
 Dom pod Storžičem – horská chata v Kamnicko-Savinjských Alpách
 Dom (Alpy) – hora ve Walliských Alpách
 domácká podoba křestního jména Dominik
 Dom Mintoff – maltský politik
 Dominic Howard, Dom Howard – britský bubeník

Poznámka 
Nezaměňovat se slovem dóm (označení velké prostory – významný kostel (někdy se chápe synonymně se slovem katedrála) a jiné významy (např. dóm svatého Štěpána, Nidaroský dóm, parní dóm, skalní dóm, sopečný dóm).

Externí odkazy